Карбери — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер) у трассы.
 Замок Карбери — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Оффали.
 Барон Карбери — наследственный титул в системе Пэрства Ирландии.

См. также 
 Росс-Карбери — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).